Frédo Gardoni ;
 Italo Gardoni ;
 Karolina Zalewski-Gardoni (née en 1984), handballeuse polonaise ;